Con Hecla nella tradizionale ortografia inglese ci si riferisce a un vulcano islandese chiamato Hekla, e può anche riferirsi a:

Geografia 
Fury and Hecla Strait, Nunavut, Canada
Hecla (Kentucky), Stati Uniti d'America
Hecla (Montana), Stati Uniti d'America
Hecla (Dakota del Sud), Stati Uniti d'America
Hecla (Wyoming), Stati Uniti d'America, una città fantasma vicino Laramie
Hecla and Fury Islands, Nunavut, Canada
Hecla and Griper Bay, Nunavut and Northwest Territories, Canada
Hecla-Grindstone Provincial Park, Manitoba, Canada
Hecla (South Uist), una montagna sull'isola di South Uist, Scozia

Altro 
Hecla class bomb vessel
Hecla class survey vessel
HMS Hecla, various
Hecla Mining Idaho based mining company
Calumet and Hecla Mining Company, Michigan, USA
Calumet & Hecla Band

Pagine correlate 
Hekla